Capanema ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Capanema (Pará)
 Capanema (Paraná)